Dionycha kann bedeuten:

 Dionycha (Spinnen), eine Gruppe der Echten Webspinnen
 Dionycha (Pflanzen), eine Gattung aus der Familie der Schwarzmundgewächse (Melastomataceae)